MsbG steht für:

 Messstellenbetriebsgesetz 
 Magnetschwebebahnbedarfsgesetz, siehe Transrapid, ein ehemaliges Gesetz

MSBG steht für:
 multi-service business Gateway, eine Router-Komplettlösung für Service Provider 

Abkürzung